Турецкая Суперлига 2012/13 () — 55-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

источник tff.org

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Турция
2012/2013